Bardhec Bytyqi – calciatore albanese
 Sinan Bytyqi – ex calciatore austriaco naturalizzato kosovaro
 Zymer Bytyqi – calciatore norvegese